Mistrzostwa Azji w zapasach w 2005 roku rozegrano w chińskim mieście Wuhan od 24 do 29 maja.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Wyniki kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w zapasach
2005 w zapasach
Zapasy w Chinach